Мишмар (; מִשְׁמָר; мн. ч. мишмарот) — термин еврейского происхождения.

 Исторический мишмар (; в Палестине מעמד; в иерусалимском Талмуде עמוד) — стражи из коэнов и левитов, избиравшиеся для дежурства по очереди при общественных жертвоприношениях; восемь при Моисее, двадцать четыре при царе Давиде.
 Современный мишмар — гражданская гвардия; служба охраны; например: Охрана кнессета (Мишмар ха-Кнессет; с 1959); Гражданская гвардия Израиля (Мишмар Эзрахи; с 1974).

См. также 
 Кибуцы Израиля — Мишмар-ха-Шарон, Мишмар-ха-Эмек, Мишмар-ха-Негев.
 Священнические череды (мишмары)

Примечания